Silberpfennig 
 ist der Name eines Berges in Österreich: siehe Silberpfennig (Berg)
 ist die Bezeichnung einer mittelalterlichen Silbermünze: siehe Pfennig#Mittelalter